Onderdistrict in Indonesië
 Karangmoncol (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Purbalingga van de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Karangmoncol (Randudongkal), een plaats in het onderdistrict Randudongkal van het regentschap Pemalang in de Indonesische provincie Midden-Java